Ландер:
 Ландер (город) — город, расположенный в округе Фримонт (штат Вайоминг, США).

Ландер — фамилия. Известные носители:

 Ландер, Елена Владимировна (род. 1985) — российская актриса и телеведущая.
 Ландер, Карл Иванович (1883—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Ландер, Лусеро (род. 1963) — мексиканская актриса.
 Ландер, Морган (род. 1982) — канадская певица.
 Ландер, Ольга Александровна (1909—1996) — российский фотодокументалист, журналист.
 Ландер, Ричард Лемон (1804—1834) — английский путешественник.
 Ландер, Себастьян (род. 1991) — датский велогонщик.
 Ландер, Юрий Александрович (род. 1977) — российский востоковед.
 Ландер, Ясмин (род. 2000) — датская кёрлингистка.

Другое 
 Ландер — лунный кратер.